.zm - domena internetowa Zambii
 kod znak-moduł
 Związek Murmańczyków